Bargota är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Bargota ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bargota är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Codés,  meter över havet,  km norr om Bargota. Runt Bargota är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km sydväst om Bargota. Trakten runt Bargota består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra